W Wielkiej Brytanii:
 Needham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Needham Green – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Needham Market – miasto w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Needham Street – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Needham – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Choctaw
 Needham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
Gminy w USA:
 Needham (ang. Needham Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson